O Dispostivo Militar nos Territórios Ultramarinos é o aparato bélico português nas suas províncias ultramarinas.

Até pouco antes do início da Guerra do Ultramar o dispositivo militar português em Angola, Moçambique e Guiné era apenas composto pelas chamadas tropas de guarnição normal. A guarnição normal era composta pelas unidades territoriais permanentes que tinham como missão treinar, organizar e manter as tropas mobilizadas em cada território. Precisamente ao contrário do que viria a ser necessário, o dispositivo que tinha sido estabelecido na década de 1950 estava essencialmente orientado para que os territórios ultramarinos pudessem mobilizar tropas que fossem reforçar as metropolitanas em caso de guerra na Europa com o Pacto de Varsóvia. Os dispositivos de Angola e Moçambique, por exemplo, foram organizados de modo a permitir a que cada um daqueles territórios mobilizasse uma divisão para ser empregue na Europa.

Pouco antes do início da guerra, as guarnições dos diversos territórios ultramarinos começaram a ser reforçadas com unidades expedicionárias enviadas da Metrópole. Enquanto que, em 1961, quando a guerra começou em Angola, praticamente ainda não havia reforços à guarnição normal, na altura do começo da guerra na Guiné (1963) e em Moçambique (1964), existiam já reforços posicionados.

Sistema de Unidades Expedicionárias 
O sistema de unidades expedicionárias e de guarnição normal funcionava de três maneiras diferentes, conforme se tratava do Exército, Marinha ou Força Aérea.

O sistema mais complexo era o do Exército. O Exército, no ultramar, era composto, como foi atrás referido, pelas tropas de guarnição normal e pelas de reforço. O sistema das tropas de reforço funcionava com unidades mobilizadas na Metrópole que eram enviadas para os territórios ultramarinos. Essas unidades existiam apenas durante o tempo em que os seus integrantes cumpriam a sua comissão de serviço. Quando os militares em serviço na unidade finalizavam a sua comissão as mesmas eram extintas. No fim da comissão de uma unidade, era enviada para a render outra unidade do mesmo tipo que herdava as responsabilidades operacionais da antecessora. Deve-se a este sistema o facto da numeração das unidades do Exército ter atingido cifras tão elevadas, dado que as mesmas duravam apenas normalmente dois anos. O exemplo disto é que, enquanto que uma das primeiras unidades expedicionárias a ser enviada para Angola foi o Batalhão de Caçadores Nº 96, uma das últimas foi o Batalhão de Caçadores Nº 5015.

O sistema da Força Aérea era o oposto do Exército. Apenas existiam unidade permanentes, cujo pessoal era rendido individualmente, quando terminava a sua comissão de serviço. Assim, por exemplo, o Batalhão de Caçadores Páraquedistas Nº 21, funcionou, praticamente, durante toda a guerra, sempre em Luanda, com os seus integrantes a irem sendo substituídos, por novos elementos, à medida que findavam as suas comissões.

O sistema da Marinha era intermédio entre os dois anteriores. As unidades iam sendo rodadas, tanto no local ocupado como no pessoal constituinte, mas não eram extintas. Assim, por exemplo, quando os elementos de um Destacamento de Fuzileiros Especiais chegavam ao fim da sua comissão de serviço, o referido destacamento recolhia à Metrópole, a sua guarnição era substituída por novos elementos em início de comissão, e a unidade era, de novo, enviada para um dos teatros de operações.

Angola

Comandos Conjuntos em 1961 
 Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola (Luanda)

Comandos Conjuntos em 1974 
 Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola (Luanda)
 Comando da Zona Militar do Norte (Luanda)
 Comando da Zona Militar do Centro (Nova Lisboa)
 Comando da Zona Militar do Leste (Luso)
 Comando da Zona Militar do Sul (Sá da Bandeira)
 Comando da Área Militar 1 (Santa Eulália)

Marinha em 1961 
 Comando Naval de Angola (Luanda)
 5 x Comandos de Defesa Marítima de Porto (Cabinda, Santo António do Zaire, Luanda, Lobito e Moçâmedes)
 Comando da Esquadrilha de Lanchas de Fiscalização do Zaire
 3 x Fragatas
 2 x Navios-Patrulha
 1 x Navio-Hidrográfico

Marinha em 1974 
 Comando Naval de Angola (Luanda)
 5 x Comandos de Defesa Marítima dos Portos (Cabinda, Sazaire, Luanda, Lobito e Moçâmedes)
 Comando das Forças de Marinha no Leste (Luso)
 5 x Destacamentos de Forças de Marinha (Zambeze, Lungue-Bungo, Cuito/Vila Nova da Armada, Cuando e Cuanza)
 Comando da Esquadrilha de Lanchas do Zaire
 Instalações Navais de Luanda
 1 x Navio de Escolta Oceânica
 4 x Navios-Patrulha
 3 x Lanchas de Fiscalização Grandes
 8 x Lanchas de Fiscalização Pequenas
 1 x Lancha de Desembarque Grande
 4 x Lanchas de Desembarque Médias
 10 x Lanchas de Desembarque Pequenas
 2 x Destacamentos de Fuzileiros Especiais
 4 x Companhias de Fuzileiros

Exército em 1961 
 Guarnição Normal
 Comando da 3ª Região Militar (Luanda)
 Comando Territorial de Cabinda (Cabinda)
 Comando Territorial do Norte (Luanda)
 Comando Territorial do Centro (Nova Lisboa)
 Comando Territorial do Leste (Silva Porto)
 Comando Territorial do Sul (Sá da Bandeira)
 Escola de Aplicação Militar de Angola (Nova Lisboa)
 Regimento de Infantaria de Luanda
 Regimento de Infantaria de Nova Lisboa
 Regimento de Infantaria de Sá da Bandeira
 Batalhão de Caçadores Nº 1 (Cabinda)
 Batalhão de Caçadores Nº 3 (Carmona)
 Batalhão de Caçadores Nº 443 (Salazar)
 Grupo de Artilharia de Campanha de Luanda
 Grupo de Artilharia de Campanha de Nova Lisboa
 Esquadrão de Reconhecimento de Luanda
 Grupo de Reconhecimento de Angola (Silva Porto)
 Companhia de Polícia Militar de Luanda
 Batalhão de Engenharia de Angola (Luanda)
 Batalhão de Transmissões de Angola (Luanda)
 Depósito de Material de Guerra de Angola (Luanda)
 Tribunal Militar Territorial de Angola (Luanda)

 Reforços
 Batalhão de Caçadores Eventual
 1ª Companhia de Caçadores Especiais
 2ª Companhia de Caçadores Especiais
 3ª Companhia de Caçadores Especiais
 4ª Companhia de Caçadores Especiais
 5ª Companhia de Caçadores Especiais
 6ª Companhia de Caçadores Especiais
 10ª Companhia de Caçadores Especiais
 4 x Destacamentos de Intendência
 3 x Destacamentos Avançados Fixos de Intendência
 7 x Destacamentos Avançados Móveis de Intendência

Exército em 1974 
 Guarnição Normal
 Comando da Região Militar de Angola (RMA) (Luanda)
 Chefia do Serviço de Assistência Religiosa da RMA (Luanda)
 Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração da RMA (Luanda)
 Chefia do Serviço de Justiça da RMA (Luanda)
 Chefia do Serviço de Material da RMA (Luanda)
 Chefia do Serviço Postal Militar da RMA (Luanda)
 Chefia do Serviço de Preboste da RMA (Luanda)
 Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões da RMA (Luanda)
 Chefia do Serviço de Saúde da RMA (Luanda)
 Comando de Engenharia da RMA (Luanda)
 Comando de Transmissões da RMA (Luanda)
 1º Tribunal Militar Territorial de Angola (Luanda)
 2º Tribunal Militar Territorial de Angola (Luanda)
 Comando Territorial de Cabinda
 Comando Territorial do Norte (Luanda)
 Comando Territorial do Centro (Nova Lisboa)
 Comando Territorial do Leste (Silva Porto)
 Comando Territorial do Sul (Sá da Bandeira)
 Escola de Aplicação Militar de Angola (Nova Lisboa)
 Hospital Militar de Luanda
 Depósito Avançado de Material Sanitário
 Delegação do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos Nº 11
 Regimento de Infantaria Nº 20 (Luanda)
 Regimento de Infantaria Nº 21 (Nova Lisboa)
 Regimento de Infantaria Nº 22 (Sá da Bandeira)
 Batalhão de Caçadores Nº 11 (Cabinda)
 Batalhão de Caçadores Nº 12 (Carmona)
 Batalhão de Caçadores Nº 13 (Salazar)
 Grupo de Artilharia de Campanha Nº 1 (Luanda)
 Grupo de Artilharia de Campanha Nº 2 (Nova Lisboa)
 Grupo de Cavalaria Nº 1 (Silva Porto)
 Comando do Agrupamento de Engenharia de Angola
 Batalhão de Engenharia Nº 1 (Luanda)
 Depósito Base de Material Engenharia
 Comando do Agrupamento de Transmissões de Angola
 Batalhão de Transmissões Nº 1 (Luanda)
 Depósito de Material de Transmissões
 Delegação do Serviço de Telecomunicações Militares
 Batalhão de Intendência de Angola (Luanda)
 Depósito Base de Intendência de Angola
 Depósito de Bagagens
 Suscursal da Manutenção Militar de Angola - Depósito Base de Viveres (Luanda)
 Comando do Agrupamento do Serviço de Material de Angola
 Batalhão de Manutenção de Material (Luanda)
 Batalhão de Depósito de Material (Luanda)
 Depósito de Material de Guerra de Angola
 Depósito Base de Munições
 Delegação das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
 Companhia de Recuperação de Fardamento (Luanda)
 Destacamento de Material Sanitário (Luanda)
 Destacamento de Desinfestação
 Campo Militar do Grafanil
 Distrito de Recrutamento e Mobilização de Luanda
 Centro de Instrução de Comandos de Angola (Luanda)
 Companhia Cinotécnica
 Batalhão de Caçadores 3880 (Maquela do Zombo)

 Reforços
 6 x Companhias de Comandos
 5 x Comandos de Agrupamento (Comandos de Sector) na Zona Militar do Norte
 21 x Comandos de Batalhão em quadrícula (Comandos de Subsector) na Zona Militar do Norte
 2 x Comandos de Batalhão em quadrícula no Comando Territorial de Cabinda
 3 x Comandos de Agrupamento (Comandos de Sector) na Zona Militar do Leste
 12 x Comandos de Batalhão em quadrícula (Comandos de Subsector) na Zona Militar do Leste
 180 x Companhias do tipo Caçadores (incluindo unidades de Caçadores e unidades de Cavalaria e Artilharia convertidas em infantaria)
 2 x Batalhões do tipo Caçadores como reserva de intervenção do Comando-Chefe
 3 x Pelotões de Canhões sem Recuo
 1 x Bataria de Artilharia de Campanha
 5 x Pelotões de Artilharia AntiAérea
 19 x Pelotões de Morteiros
 1 x Depósito Avançado de Material de Engenharia
 1 x Companhia de Construções
 5 x Companhias de Intendência
 17 x Pelotões de Intendência (independentes)
 2 x Destacamentos de Fotografia e Cinema
 20 x Pelotões de Apoio Directo do Serviço de Material
 2 x Destacamentos de Manutenção de Material Eléctrico
 6 x Destacamentos de Inspecção de Alimentos
 3 x Companhias de Polícia Militar
 2 x Pelotões de Polícia Militar (independentes)
 3 x Esquadrões de Reconhecimento
 2 x Pelotões Reconhecimento (independentes)
 3 x Esquadrões a Cavalo
 3 x Companhias de Transportes
 2 x Secções de Transportes (independentes)
 6 x Estações Postais Militares
 13 x Postos Militares de Correios
 11 x Depósitos Avançados de Munições
 15 x Enfermarias de Sector
 4 x Postos Regionais de Triagem
 2 x Companhias de Engenharia
 1 x Companhia de Construções
 1 x Depósito Avançado de Engenharia

Força Aérea em 1961 
 Comando da 2ª Região Aérea (Luanda)
 Base Aérea Nº9 (Luanda)
 Aeródromo-Base Nº3 (Negage)
 Batalhão de Caçadores Páraquedistas Nº 21 (Luanda)
 Esquadra de Apoio de Fogo Pesado 91 (Luanda)
 Esquadra de Transporte 92 (Luanda)
 Esquadra de Caça-bombardeiros 93 (Luanda)
 Esquadra de Helicópteros 94 (Luanda)

Força Aérea em 1974 
 Comando da 2ª Região Aérea (Luanda)
 Base Aérea Nº 9 (Luanda)
 Aeródromo-Base Nº 3 (Negage)
 Aeródromo-Base Nº 4 (Henrique de Carvalho)
 Aeródromo de Manobra Nº 95 (Cabinda)
 Aeródromo de Manobra Nº 31 (Maquela do Zombo)
 Aeródromo de Manobra Nº 32 (Toto)
 Aeródromo de Manobra Nº 33 (Malange)
 Aeródromo de Manobra Nº 41 (Portugália)
 Aeródromo de Manobra Nº 42 (Camaxilo)
 Aeródromo de Manobra Nº 43 (Cazombo)
 Aeródromo de Manobra Nº 44 (Luso)
 Aeródromo de Recurso de Cacolo
 Aeródromo de Recurso de Vila Teixeira de Sousa
 Aeródromo de Recurso de Santa Eulália
 Batalhão de Caçadores Páraquedistas Nº 21
 Esquadra de Apoio de Fogo Pesado 91 (Luanda)
 Esquadra de Transporte 92 (Luanda)
 Esquadra de Caça-bombardeiros 93 (Luanda)
 Esquadra de Helicópteros 94 (Luanda)
 Esquadra de Reconhecimento e Apoio de Fogo Ligeiro 301 (Negage)
 Esquadra de Helicópteros 401 (Luso)
 Esquadra de Reconhecimento e Apoio de Fogo Ligeiro 402 (Henrique de Carvalho)
 Esquadra de Transporte 403 (Henrique de Caravalho)
 Destacamento de Cooperação de S. Salvador do Congo
 Destacamento de Cooperação do Luso
 Destacamento de Cooperação de Gago Coutinho
 Destacamento de Cooperação do Cuito-Canavale

Forças Paramilitares e Irregulares em 1974 
 Organização Provincial de Voluntários de Defesa Civil de Angola
 4 x Formações Aéreas Voluntárias
 78 x Grupos Especiais
 16 x Tropas Especiais

Guiné

Comandos Conjuntos em 1963 
 Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné (Bissau)

Comandos Conjuntos em 1974 
 Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné (Bissau)

Marinha em 1963 
 Comando de Defesa Marítima da Guiné (Bissau)
 Comando da Esquadrilha de Lanchas de Fiscalização da Guiné (Bissau)
 Fragata NRP Nuno Tristão
 Navio Hidrográfico NRP Pedro Nunes
 3 x Lanchas de Fiscalização Pequenas
 3 x Lanchas de Desembarque Pequenas
 1 x Destacamento de Fuzileiros Especiais
 1 x Companhia de Fuzileiros

Marinha em 1974 
 Comando de Defesa Marítima da Guiné (Bissau)
 Comando da Esquadrilha de Lanchas da Guiné (Bissau)
 Instalações Navais de Bissau
 1 x Navio de Escolta Oceânica
 1 x Navio Hidrográfico
 7 x Lanchas de Fiscalização Grandes
 6 x Lanchas de Fiscalização Pequenas
 3 x Lanchas de Desembarque Grandes
 23 x Lanchas de Desembarque Médias
 7 x Lanchas de Fiscalização Pequenas
 3 x Destacamentos de Fuzileiros Especiais
 2 x Destacamentos de Fuzileiros Especiais Africanos
 2 x Companhias de Fuzileiros
 1 x Secção de Mergulhadores-Sapadores

Exército em 1963 
 Guarnição Normal
 Comando Territorial Independente da Guiné (Bissau)
 1ª Companhia de Caçadores da Guiné (Farim)
 3ª Companhia de Caçadores da Guiné (Nova Lamego)
 4ª Companhia de Caçadores da Guiné (Bedanda)
 Bataria de Artilharia de Campanha de Bissau

 Reforços
 1 X Pelotão de Polícia Militar
 1 X Destacamento de Intendência

Exército em 1974 
 Guarnição Normal
 Comando Territorial Independente da Guiné (Bissau)
 Hospital Militar Nº 241 (Bissau)
 Batalhão de Comandos da Guiné (Brá)
 Companhia de Caçadores Nº 3 (Farim)
 Companhia de Caçadores Nº 4
 Companhia de Caçadores Nº 5 (Nova Lamego)
 Companhia de Caçadores Nº 6 (Bedanda)
 Companhia de Caçadores Nº 11
 Companhia de Caçadores Nº 12 (Bambandinca)
 Companhia de Caçadores Nº 13 (Bissorã)
 Companhia de Caçadores Nº 14 (Bolama)
 Companhia de Caçadores Nº 16
 Companhia de Caçadores Nº 17
 Companhia de Caçadores Nº 18 Aldeia Formosa (Quebo)
 Grupo de Artilharia de Campanha Nº 7 (Bissau)
 Centro de Instrução Militar da Guiné (Bolama)
 Agrupamento de Transmissões da Guiné
 Batalhão de Engenharia Nº 447 (Bissau)
 Batalhão de Intendência da Guiné (Bissau)
 Depósito Base de Intendência da Guiné (Bissau)
 Batalhão do Serviço de Material da Guiné (Bissau)
 Depósito de Adidos da Guiné (Brá)

 Reforços
 2 x Comandos de Agrupamento
 2 x Comandos de Agrupamento Operacional
 1 x Comando Operacional
 18 x Comandos de Batalhão do tipo Caçadores
 80 x Companhias do tipo Caçadores
 1 X Companhia de Polícia Militar
 32 X Pelotões de Artilharia em Apoio Directo
 3 X Batarias de Artilharia Antiaérea
 2 X Esquadrões de Reconhecimento
 4 X Pelotões Independentes de Reconhecimento
 4 X Pelotões de Intendência

Força Aérea em 1963 
 Comando da Zona Aérea da Guiné e Cabo Verde (Bissau)
 Aeródromo-Base Nº 2 (Bissau)
 Esquadra 121 (Bissau)
 Esquadra Mista de Defesa do AB2 (Bissau)

Força Aérea em 1974 
 Comando da Zona Aérea da Guiné e Cabo Verde (Bissau)
 Base Aérea Nº 12 (Bissau)
 Aeródromo de Manobra de Bafatá
 Aeródromo de Manobra de Tite
 Aeródromo de Manobra de Bubaque
 Batalhão de Caçadores Páraquedistas Nº 12 (Bissau)
 Esquadra de Intervenção 121 (Bissau)
 Esquadra de Helicópteros 122 (Bissau)
 Esquadra de Transporte 123 (Bissau)

Moçambique

Comandos Conjuntos em 1964 
 Comando-Chefe das Forças Armadas de Moçambique (Lourenço Marques)

Comandos Conjuntos em 1974 
 Comando-Chefe das Forças Armadas de Moçambique (Nampula)
 Comando da Zona Operacional do Norte (Nampula)
 Comando da Zona Operacional de Tete (Tete)
 Comando Operacional das Forças de Intervenção (Tete)
 Comando Operacional de Defesa de Cahora Bassa
 Comando das Cargas Críticas (Nampula)

Marinha em 1964 
 Comando Naval de Moçambique (Lourenço Marques)
 9 x Comandos de Defesa Marítima dos Portos (Niassa, Porto Amélia, Nacala, Moçambique, António Enes, Quelimane, Beira, Inhambane e Lourenço Marques)
 2 x Fragatas
 3 x Lanchas de Fiscalização Pequenas
 1 x Companhia de Fuzileiros

Marinha em 1974 
 Comando Naval de Moçambique Avançado (Nampula)
 Comando Naval de Moçambique Recuado (Lourenço Marques)
 10 x Comandos de Defesa Marítima dos Portos (Niassa, Porto Amélia, Nacala, Moçambique, António Enes, Quelimane, Beira, Inhambane, Lourenço Marques e Tete) 
 Comando da Esquadrilha de Lanchas do Niassa (Metangula)
 3 x Navios de Escolta Oceânica
 1 x Navio de Apoio Logístico
 1 x Navio Hidrográfico
 8 x Lanchas de Fiscalização Pequenas
 1 x Lancha de Desembarque Grande
 4 x Lanchas de Desembarque Médias
 3 x Lanchas de Desembarque Pequenas)
 3 x Destacamentos de Fuzileiros Especiais
 3 x Companhias de Fuzileiros

Exército em 1964 
 Guarnição Normal
 Comando da Região Militar de Moçambique (Lourenço Marques)
 Comando Territorial do Norte (Nampula)
 Comando Territorial do Centro (Beira)
 Comando Territorial do Sul (Lourenço Marques)
 Hospital Militar da Beira
 Hospital Militar de Nampula
 Hospital Militar de Porto Amélia
 Delegação do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (Lourenço Marques)
 Subdelegação do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos de Nampula
 Subdelegação do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos da Beira
 Batalhão de Caçadores de Porto Amélia
 Batalhão de Caçadores de Nampula
 Batalhão de Caçadores da Beira
 Batalhão de Caçadores de Boane
 Batalhão de Caçadores de Lourenço Marques
 Batalhão de Caçadores de Nova Freixo
 Batalhão de Caçadores de Vila Pery
 Batalhão de Caçadores de Nampula
 Grupo de Artilharia de Campanha de Nampula
 Bataria de Artilharia de Defesa de Costa de Lourenço Marques
 Esquadrão de Reconhecimento de Lourenço Marques
 Esquadrão de Reconhecimento de Vila Pery
 Esquadrão de Reconhecimento de Nampula
 Batalhão de Engenharia de Moçambique (Nampula)
 Companhia de Transmissões de Moçambique (Lourenço Marques)
 Companhia de Intendência de Moçambique (Lourenço Marques)
 Depósito de Intendência (Lourenço Marques)

 Reforços
 2 x Pelotões de Auto-Macas
 1 x Destacamento Sanitário
 3 x Destacamentos de Inspecção de Alimentos
 5 x Destacamentos de Intendência
 2 x Destacamentos de Manutenção de Material

Exército em 1974 
 Guarnição Normal
 Comando da Região Militar de Moçambique (RMM) (Nampula)
 Comando Territorial do Norte (Nampula)
 Comando Territorial do Centro (Tete)
 Comando Territorial do Sul (Lourenço Marques)
 Comando de Engenharia da RMM (Nampula)
 Comando de Transmissões da RMM (Nampula)
 Chefia do Serviço de Intendência da RMM (Nampula)
 Chefia do Serviço de Saúde da RMM (Nampula)
 Chefia do Serviço de Material da RMM (Nampula)
 Chefia do Serviço de Transportes da RMM (Nampula)
 Escola de Aplicação Militar de Moçambique (Nampula)
 Hospital Militar de Lourenço Marques
 Hospital Militar de Nampula
 Hospital Militar da Beira
 Sucursal do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) de Moçambique (Lourenço Marques)
 Delegação do LMPQF da Beira
 Delegação do LMPQF de Nampula
 Depósito Base de Material Sanitário (Nampula)
 Batalhão de Comandos de Moçambique (Montepuez)
 Batalhão de Caçadores Nº 14 (Porto Amélia)
 Batalhão de Caçadores Nº 15 (Nampula)
 Batalhão de Caçadores Nº 16 (Beira)
 Batalhão de Caçadores Nº 17 (Boane)
 Batalhão de Caçadores Nº 18 (Lourenço Marques)
 Batalhão de Caçadores Nº 19 (Nova Freixo)
 Batalhão de Caçadores Nº 20 (Vila Cabral)
 Batalhão de Caçadores Nº 21 (Nampula)
 Grupo de Artilharia de Campanha Nº 6 (Nampula)
 Bataria de Artilharia de Defesa de Costa Nº 5 (Lourenço Marques)
 Esquadrão de Cavalaria Nº 1 (Lourenço Marques)
 Esquadrão de Cavalaria Nº 2 (Vila Pery)
 Esquadrão de Cavalaria Nº 3 (Nampula)
 Comando do Agrupamento de Engenharia de Moçambique
 Batalhão de Engenharia Nº 2 (Nampula)
 Depósito Base de Material de Engenharia de Lourençoa Marques
 Depósito Base de Material de Engenharia de Nampula
 Batalhão de Transmissões Nº 2 (Lourenço Marques)
 Delegação do Serviço de Telecomunicações Militares (Nampula)
 Batalhão de Intendência de Moçambique (Lourenço Marques)
 Depósito Base de Intendência de Lourenço Marques
 Depósito Base de Intendência da Beira
 Depósito Base de Intendência de Nampula
 Sucursal da Manutenção Militar (MM) de Moçambique - Depósito Base de Víveres (Lourenço Marques)
 Delegação da MM da Beira - Depósito Avançado de Víveres
 Delegação da MM de Porto Amélia - Depósito Avançado de Víveres
 Delegação da MM de Nampula - Depósito Avançado de Víveres
 Sucursal das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE) de Moçambique (Lourenço Marques)
 Delegação das OGFE da Beira
 Delegação das OGFE de Nampula
 Comando do Agrupamento do Serviço de Material de Moçambique
 Batalhão de Manutenção de Material (Nampula)
 Batalhão de Depósito de Material (Lourenço Marques)
 Depósito Base de Munições de Lourenço Marques
 Depósito Base de Munições da Beira
 1ª Companhia de Polícia Militar de Moçambique (Tete)

 Reforços
 2 x Comandos de Agrupamento (Comandos de Sector) na Zona Operacional do Norte
 14 x Comandos de Batalhão em quadrícula (Comandos de Subsector) na Zona Operacional do Norte
 3 x Comandos de Agrupamento (Comandos de Sector) na Zona Operacional de Tete
 14 x Comandos de Batalhão em quadrícula (Comandos de Subsector) na Zona Operacional de Tete
 120 x Companhias do tipo Caçadores (incluindo Companhias de Caçadores e Companhias de Cavalaria e Artilharia convertidas em infantaria)
 7 x Companhias de Engenharia
 2 x Destacamentos de Engenharia
 4 x Depósitos Avançados de Material de Engenharia (Beira, Mocímboa da Praia, Vila Cabral e Nacala)
 4 x Companhias de Polícia Militar (Lourenço Marques, Beira (2 x) e Nampula)
 3 x Esquadrões de Reconhecimento
 6 x Pelotões Independentes de Reconhecimento
 4 x Companhias de Transportes
 3 x Pelotões de Transportes
 1 x Secção de Transportes
 3 x Enfermarias de Sector (Tete, Mueda e Vila Cabral)
 1 x Destacamento Sanitário (Lourenço Marques)
 1 x Destacamento de Desinsfestação (Nampula)
 5 x Destacamentos de Inspecção de Alimentos
 1 x Destacamento de Inspecção de Águas
 3 x Pelotões de Auto-Macas
 4 x Companhias de Intendência
 5 x Pelotões de Intendência
 2 x Companhias de Apoio Directo do Serviço de Material
 9 x Pelotões de Apoio Directo do Serviço de Material
 5 x Depósitos Avançados de Munições (Tete, Porto Amélia, Mueda, Vila Cabral e Mocuba)

Força Aérea em 1964 
 Comando da 3ª Região Aérea (Beira)
 Base Aérea Nº 10 (Beira)
 Aeródromo-Base Nº 5 (Nacala)
 Aeródromo-Base Nº 7 (Tete)
 Aeródromo-Base Nº 8 (Lourenço Marques)
 Aeródromo de Manobra Nº 51 (Mueda)
 Aeródromo de Manobra Nº 52 (Nampula)
 Aeródromo de Manobra Nº 71 (Furacungo)
 Aeródromo de Manobra Nº 72 (Chicoa)
 Aeródromo de Manobra Nº 73 (Mutara)
 Aeródromo de Recurso de Tenente Valadim
 Aeródromo de Recurso de Montepuez
 Aeródromo de Recurso de Milange
 Aeródromo de Recurso de Fingoé
 Aeródromo de Recurso de Vila Pery
 Batalhão de Caçadores Páraquedistas Nº 31 (Beira)
 Esquadra de Apoio de Fogo Pesado 101 (Beira)
 Esquadra de Transporte 102 (Beira)

Força Aérea em 1974 
 Comando da 3ª Região Aérea (Nacala)
 Base Aérea Nº10 (Beira)
 Aeródromo-Base Nº 5 (Nacala)
 Aeródromo-Base Nº 6 (Nova Freixo)
 Aeródromo-Base Nº 7 (Tete)
 Aeródromo-Base Nº 8 (Lourenço Marques)
 Aeródromo de Manobra Nº 51 (Mueda)
 Aeródromo de Manobra Nº 52 (Nampula)
 Aeródromo de Manobra Nº 61 (Vila Cabral)
 Aeródromo de Manobra Nº 62 (Marrupa)
 Aeródromo de Manobra Nº 71 (Furacungo)
 Aeródromo de Manobra Nº 72 (Chicoa)
 Aeródromo de Manobra Nº 73 (Mutara)
 Aeródromo de Recurso de Tenente Valadim
 Aeródromo de Recurso de Montepuez
 Aeródromo de Recurso de Milange
 Aeródromo de Recurso de Fingoé
 Aeródromo de Recurso de Vila Pery
 Batalhão de Caçadores Páraquedistas Nº 31 (Beira)
 Batalhão de Caçadores Páraquedistas Nº 32 (Nacala)
 Esquadra de Apoio de Fogo Pesado 101 (Beira)
 Esquadra de Transporte 102 (Beira)
 Esquadra de Reconhecimento e Apoio de Fogo Ligeiro 501 (Nacala)
 Esquadra de Ataque 502 (Nacala)
 Esquadra de Helicópteros 503 (Nacala)
 Esquadra de Reconhecimento e Apoio de Fogo Ligeiro 601 (Nova Feixo)
 Esquadra de Reconhecimento e Apoio de Fogo Ligeiro 701 (Tete)
 Esquadra de Ataque 702 (Tete)
 Esquadra de Helicópteros 703 (Tete)
 Esquadra de Transporte 801 (Lourenço Marques)

Forças Paramilitares e Irregulares em 1974 
 12 x Formações Aéreas Voluntárias
 Comando-Geral dos Grupos Especiais
 Centro de Instrução de Grupos Especiais
 Comando do Batalhão de Grupos Especiais Páraquedistas
 81 x Grupos Especiais
 12 x Grupos Especiais Páraquedistas

Guerra Colonial Portuguesa
Exército Português
Marinha Portuguesa
Força Aérea Portuguesa
Forças armadas de Portugal